Niemcy:
 Asendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Asendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Osoby:
 Charlotte Asendorf – niemiecka aktorka
 Claus Asendorf – niemiecki prawnik